Население Румынии по результатам переписи 2011 года составило 20 121 641 житель, по численности Румыния занимает девятое место в Европе.
Как и в других странах восточноевропейского региона, в Румынии наблюдается долговременное сокращение численности населения как по причине высокой естественной убыли, так и из-за существенного миграционного оттока. Рождаемость составляет 10,5 на 1000 человек, смертность — 12,0 на 1000 человек. 
По оценке Евростата по состоянию на 1 января 2014 года численность населения Румынии сократилась до 19 942 642 жителей.

Население по данным Евростат

Общая характеристика 
Естественная убыль населения Румынии наблюдается непрерывно с 1992 года. В 2014 году коэффициент младенческой смертности в Румынии был максимально высоким в ЕС и составлял до 8,4‰. Характеризуется относительно низкой продолжительностью жизни женщин (78) и мужчин (71) в 2014 году. Несмотря на сокращение населения в последние годы, плотность населения Румынии довольно высока по российским меркам и по-прежнему превышает 90 чел. на кв. км.; особенно густо заселеные предгорные равнины. Аграрное перенаселение в прошлом служило причиной многих крестьянских восстаний в стране.

Аборты 
В мировой демографической науке социалистическая Румыния стала известна как последняя европейская страна, предпринявшая попытку запрета аборта в 1966 году . Для достижения экономического прогресса Чаушеску провозгласил цель достичь роста численности населения до 25 миллионов человек к 1990 году. И действительно, мера произвела задуманный эффект, но он оказался краткосрочным. Сразу после введения запрета на аборты рождаемость в стране  выросла почти вдвое, но очень скоро её падение возобновилось. Дело в том что на чёрном рынке медицинских услуг быстро сформировался механизм осуществления подпольных абортов. В результате уже к 1983 году рождаемость вернулась к уровню 1966 года. Государство ответило ужесточением контроля за репродуктивным поведением женщин и показательными судебными процессами, но в условиях укоренившейся местнической коррупции это не помогло. Показательные судебные процессы только усиливали напряжение в обществе и, в конечном счете, привели к свержению власти Чаушеску. В Румынии, как и в СССР, число абортов долгое время превосходило число родов, что не встречается в западных странах. Печальным последствием запрета на аборты в Румынии стала высокая материнская смертность. Из-за антисанитарных и непрофессиональных условий проведения аборта этот показатель вырос в два раза: с 85,9 на сто тысяч живорождений в 1966 году в последний год перед запретом абортов до 174,8 случаев на сто тысяч живорождений в 1982-ом. В 1980-е, по данным подсчётов, в год 84—89% материнских смертей в стране были вызваны именно нелегальными абортами. В 1990 году аборт был снова легализован, и показатель материнской смертности всего за один год снизился с 147,4 до 57,5 на сто тысяч живорождений. До 1995 года Румыния оставалась мировым лидером по числу абортов в пересчёте на душу населения, после чего она уступила место России.

Динамика населения 
Римляне, сражавшиеся с даками во II в. н. э., определяли численность ополчения противника в 200 тыс. человек. В 102—271 гг. Римская Дакия стала первой (и последней) организованной колонией Римской империи. Учитывая ресурсы Римской империи на пике своего могущества, примерное население Дакии середины III века оценивается в не менее чем 1,0 млн человек. Дакия охватывала высокогорные долины Западной Румынии. На остальной территории Румынии проживали родственные фракийцам геты и ираноязычные роксоланы.

 1 г. — 2,0 млн чел.
 150 г. — 1,8 млн чел.
 250 г. — 1,0 млн чел.
 500 г. — 0,6 млн чел.
 1000 г. — 0,9 млн чел.
 1500 г. — 2,0 млн чел.
 1600 г. — 1,3 млн чел.
 1700 г. — 2,6 млн чел.
 1800 г. — 5,6 млн чел.
 1900 г. — 12 млн чел.
 1930 г. — 14 280 729 чел.
 1940 г. — 13 000 000 чел.
 1955 г. — 17 000 000 чел.
 1956 г. — 17 489 450 чел.
 1966 г. — 19 103 163 чел.
 1977 г. — 21 559 910 чел.
 1992 г. — 22 810 035 чел.
 1997 г. — 22 400 000 чел.
 2002 г. — 21 680 974 чел.
 2011 г. — 20 121 641 чел.
 2014 г. — 19 942 642 чел.
 2015 г. — 19 882 976 чел.
 2016 г. — 19 823 310 чел.
 2017 г. — 19 763 644 чел.
 2018 г. — 19 703 978 чел.
 2019 г. — 19 644 312 чел.

Плотность населения

Урбанизация 
Румыния традиционно является слабоурбанизированной страной, что отчасти объясняется относительно благоприятными климатическими условиями и традиционно аграрной специализацией экономики. В январе 2015 года лишь 56,4% населения страны проживало в городских поселениях, что сопоставимо с уровнем урбанизации в таких южных регионах России как Краснодарский край. После отказа от социализма, в стране прогрессирует дезурбанизация, и доля сельского населения растет (при сокращении численности) темпами примерно +0,2% в год. Городское население Румынии, как и в России, отличается преобладанием женщин (52,0%) над мужчинами и имеет крайне низкую долю детей (13,7%). В результате темпы сокращения городского населения страны, и без того не слишком многочисленного, являются одним из самых высоких в мире. В отличие от России, городское население, сокращающееся из-за высокой естественной убыли, не получает существенного миграционного прироста из-за пределов страны.

Миграционные процессы 
Наиболее существенный вклад в демографический кризиc Румынии, в отличие от России, вносит массовая эмиграция, достигающая порой размеров исхода населения из страны. Так в 1991 году миграционная убыль в стране достигла -18‰, к 2001 году она увеличилась до -25‰, в 2007 году, после вхождения в Европейский союз, составила -22‰. В 2008-2013 годы интенсивность миграционной убыли населения Румынии сокращалась отчасти из-за прибытия мигрантов из Молдовы, которым Румыния предоставила своё гражданство (сальдо миграции в 2013 году осталось отрицательным, но опустилось до -0,4‰ ), но затем вновь усилилась (до -1,8‰ в 2015 году).

Этнический состав населения 
Большинство жителей Румынии — румыны (89 % или 16 792 868 человек, по данным переписи 2011 года). Венгры занимают второе место по процентному соотношению (6,5 % или 1 227 623 человек) среди общего числа населения и составляют большинство в жудецах Харгита и Ковасна. Также в стране проживают цыгане (3,3 % или 621 573 человек), украинцы (0,3 % или 50 920 человек), немцы (0,2 % или 36 042 человек), турки (0,15 % или 27 698 человек), русские (в том числе липоване) — 0,1 % или 23 487 человек), дунайские татары (0,1 % или 20 282 человек), сербы (0,1 % или 18 076 человек), словаки (0,1 % или 13654 человек).

В современной Румынии выделяются два крупных культурно-исторических ареала. Первый — так называемое Старое королевство с центром в столице Бухаресте и примыкающие к нему на северо-востоке земли Молдовы с центром в Яссах. Второй ареал — Трансильвания с историческим центром в Клуже, расположенная на северо-западе и занимающая большую часть Карпат. Трансильвания вошла в Румынию после Первой мировой войны, в результате распада Австро-Венгерской империи. Хотя румыноговорящее население обитало здесь издавна, значительную этническую группу составляли венгры. Вместе с тем, с начала 1990-х годов единственным этносом Румынии чья численность продолжает увеличивается являются цыгане. При этом, согласно последней переписи 2011 г. лишь 40% румынских цыган сохраняют родной язык. Большинство из них перешло на румынский, в Трансильвании также и на венгерский.

Этнический состав населения Румынии по итогам переписей населения 1992, 2002 и 2011 годов

Галерея

Родной язык 
Официальным языком Румынии является румынский язык, родной для 90 % жителей. Второй по распространенности язык в стране — венгерский язык, родной для 6,8 % населения.

Религия 

В Румынии нет официальной религии, однако подавляющее большинство населения — православные христиане.
 86,8 % — Румынская православная церковь
 6,0 % — протестанты
 4,7 % — католики
 2,4 % — другие (в основном мусульмане)

Основания древнейшей православной церкви в Румынии, датируемые IV веком, можно видеть в Дробета-Турну-Северин, однако в крипте одной из церквей были найдены мощи мучеников, пострадавших во время гонения Диоклетиана в III в.

Первые протестанты (лютеране, реформаты и унитариане) появились в стране в XVI веке. В XIX веке в Румынию проникают англикане, баптисты, адвентисты; в начале XX века — евангельские христиане и пятидесятники. В настоящий момент крупнейшими протестантскими конфессиями являются реформаты (560 тыс.) и пятидесятники (450 тыс.).

Примечания

Ссылки 
 COMUNICAT DE PRESĂ 24 august 2012 privind rezultatele preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor – 2011
 COMUNICAT DE PRESĂ 2 februarie 2012 privind rezultatele provizorii ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor – 2011